Ле-Гран-Мадьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сен-Кло. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16157.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 75 км южнее Пуатье, в 40 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 107 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 70 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 65,4 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 70 активных работали 68 человек (39 мужчин и 29 женщин), безработных было 2 (2 мужчины и 0 женщин). Среди 37 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Исторический памятник с 1973 года
 Железнодорожный виадук Соннет (1902—1905 года). Длина — 195,50 м, высота — 26,30 м, 11 арок. Исторический памятник с 2004 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта